Mota ima više značenja:
 Mota (Asti)
 Mota (Benevento)
 Mota (Bolonja)
 Mota (Komo)
 Mota (Kozenca)
 Mota (Kuneo)
 Mota (Ferara)
 Mota (Mantova)
 Mota (Padova)
 Mota (Pavija)
 Mota (Sondrio)
 Mota (Torino)
 Mota (Verona)
 Mota (Vičenca)